Fillér – setina maďarské měny forint
 Filler (anime) – videomateriál sloužící jako výplň děje.